Spanish Town  – miasto na Jamajce
 Spanish Town – historyczna plantacja na Amerykańskich Wyspach Dziewiczych
 Spanish Town – miejscowość na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych
 Spanish Town – dzielnica Baton Rouge, w Luizjanie, w USA